Ge или GE може да се отнася до:

 .ge – Интернет домейн от първо ниво за Грузия
 General Motors
 General Electric
 Ge – символ на химичния елемент германий